Bagnoli, frazione in de Italiaanse gemeente Arcidosso
 Bagnoli (Napels), wijk in de Italiaanse stad Napels